Carne mechada hace referencia a varios artículos:

 La carne deshebrada, que ha sido cocida y desmenuzada.
La ropa vieja, también llamada carne mechada en Venezuela, Colombia, Panamá, etc.
 La carne mechada, un plato muy diferente al anterior, típico de Andalucía (España).